Couldn't Have Said It Better — музичний альбом американського співака Міт Лоуф. Виданий 23 вересня 2003 року лейблом Polydor Records, Sanctuary Records. Загальна тривалість композицій становить 55:23. Альбом відносять до напрямку рок.

Список пісень 
 Couldn't Have Said It Better — 7:03
 Did I Say That — 6:02
 Why Isn't That Enough — 4:00
 Love You Out Loud — 4:10
 Man Of Steel — 4:42
 Intermezzo — 1:28 — Твір instrumentalny
 Testify — 4:56
 Tear Me Down — 3:37
 You're Right, I Was Wrong — 3:44
 Because Of You — 3:54
 Do It! — 2:36
 Forever Young — 5:05
 Mercury Blues — 3:42

Посилання 

Альбоми Міт Лоуф
Музичні альбоми 2003